La Valeta (nom occità) (en francès La Valette-du-Var) és un municipi francès, en l'aglomeració de Toló, situat al departament del Var i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. L'any 1999 tenia 21.739 habitants.

Demografia

Administració

Agermanaments 
  Liévin
  Somma Lombardo
  Bocşa
  Villingen-Schwenningen

Referències 

Municipis del Var